Fagernäs kan syfta på:

 Fagernäs, Hassela – en by i Hassela socken, Hälsingland
 Fagernäs, Larsmo – en kyrkby i Larsmo
 Fagernäs, Lojo – en stadsdel i Lojo
 Fagernäs, Raseborg – en ort i Raseborg
 Fagernäs dårhus – ett mentalsjukhus i Kuopio (finska: Niuvanniemi)
 Fagernäs träsk – en sjö i Geta kommun